Stanisław Władysław Białłozor (zm. 1664) – kasztelan mścisławski
 Stanisław Białłozor – skarbnik wiłkomierski
 Stanisław Białłozor – podstoli upicki
 Stanisław Janowicz Białłozor – podkomorzy upicki, marszałek Sejmu I Rzeczypospolitej